Ковалевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ковалевичи — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Ковалевичи — деревня в Пуховичском районе Минской области.

См. также 
 Ковалевич